Auhöfe ist der Ortsname von

 Auhöfe (Vohburg an der Donau), Ortsteil der Stadt Vohburg an der Donau, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Auhöfe (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern